Denne liste over fredede fortidsminder i Billund Kommune viser alle fredede fortidsminder i Billund Kommune. Listen bygger på data fra Kulturarvsstyrelsen.

|}

Se også 
 Fredede bygninger i Billund Kommune

Kilder og eksterne henvisninger 

Billund Kommune
Billund Kommune
WikiProjekt Wiki Loves Monuments